Breaking In bezeichnet:
 Breaking In, englischer Originaltitel des Films Die Traumtänzer, US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1989
 Breaking In (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Fox aus dem Jahr 2011
 Breaking In (2018), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2018